Dalmatia – provincia dell'Impero romano
 Dalmatia – tema dell'Impero bizantino
 Dalmatia – census-designated place della Contea di Northumberland in Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 Dalmatia – traghetto della Blue Line International

Pagine correlate 
Dalmata
Dalmazia (disambigua)